MNM steht als Abkürzung für:
 Misioneros de la Natividad de María
 Musée National des Mines de Fer Luxembourgeoises, siehe Nationales Museum der luxemburgischen Eisenerzgruben
 Bahnhof Neu-Ulm nach DS 100

Abkürzung